Lakei (beroep)
 Lakei (plaats), een buurtschap in Limburg